Kolumbija
 Guayabero (rijeka)
 Guayabero (pleme)
 Guayabero (jezik)